Agencja Konsularna Polski w Piatigorsku (Польское консульское агентство в Пятигорске), Polskie Przedstawicielstwo Dyplomatyczne (Польское дипломатическое представительство) - polska placówka konsularna działająca w 1915 roku w Kisłowodzku, w tym samym roku przeniesiona do Piatigorska. 

W 1917 podniesiono rangę urzędu nadając mu nazwę Komisariatu Polskiego (Польский комиссариат) (1917-1918) z siedzibą przy ul. Tepłosernej 34 (ул. Теплосерная).

Przypisy 

Piatigorsk
Kisłowodzk
Stosunki polsko-rosyjskie
Piatigorsk